

Titres 
 L'Homme noir : drame romantique « frénétique » de Xavier Forneret, créé à Dijon le 
 L'homme noir : œuvre de Sergueï Essénine publiée en 1925
 L'Homme noir : recueil de nouvelles de fantasy et d'horreur de Robert E. Howard publiées à partir de 1931. 
 L'Homme noir : traduction française du deuxième tiers du roman de fantasy Fool's Fate écrit par Robin Hobb et publié en 2004
L'Homme noir : jeu d'enfant traditionnel allemand